Cernik (żupania brodzko-posawska) – wieś w Chorwacji, w żupanii brodzko-posawskiej, siedziba gminy Cernik
 gmina Cernik
 Cernik (żupania primorsko-gorska) – wieś w Chorwacji, w żupanii primorsko-gorskiej, w gminie Čavle
 Cernik (żupania zagrzebska) – wieś w Chorwacji, w żupanii zagrzebskiej, w gminie Žumberak